Península de Camecháteca — península no extremo leste da Rússia
Oblast de Camecháteca
Krai de Camecháteca

Outros usos
Kamchatka (filme) — um filme argentino de 2002

Desambiguações de topônimos